Xsara — название моделей автомобильного производителя Citroën:
 Citroën Xsara — автомобиль C-класса, производившийся с 1997 по 2006 годы.
 Citroën Xsara Picasso — компактвэн на базе Xsara, производившийся с 1999 по 2010 годы.